Zofiówka (gromada w powiecie lubelskim)
 Zofiówka (gromada w powiecie łódzkim) (łaski/łódzki)
 Zofiówka (gromada w powiecie monieckim)